Ел Коријентон има више значења:

 Ел Коријентон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коријентон (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коријентон, Материјалес Алијанза (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коријентон, Ел Крусеро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику